Neupetershain (baix sòrab: Nowe Wiki) és una ciutat alemanya que pertany a l'estat de Brandenburg. Forma part de l'Amt Altdöbern. Limita amb els municipis de Drebkau, Welzow, Altdöbern i Großräschen.

Evolució demogràfica

Referències 

Municipis de Brandenburg